Der Bär, der ein Bär bleiben wollte ist der Titel:

 eines Buches von Jörg Müller (Künstler)
 eines davon inspirierten Liedes von Reinhard Mey, erschienen auf dem Album Menschenjunges